Saltville puede referirse a las siguientes ubicaciones:
 Saltville, un pueblo situado en Virginia, Estados Unidos;
 Saltville SV2, un yacimiento arqueológico cerca de Saltville, Virginia.